Get the Picture peut faire référence à :

Musique 
 Get the Picture?, le deuxième album des Pretty Things, sorti en 1965
 Get the Picture?, un album du groupe rock alternatif Smash Mouth, sorti en 2003

Cinéma et télévision 
 Get the Picture, une série télévisée américaine avec Mike O'Malley diffusée de 1991 à 1993
 Get the Picture, un court métrage réalisé par Rupert Wyatt en 2004
 Get the Picture, un film irlando-britannique réalisé par Cathy Pearson en 2013